Wagih ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Wagih (* 1990), ägyptischer Squashspieler
 Amir Wagih (* 1967), ägyptischer Squashspieler und -trainer